Carl Gustafsson (né en 1989), joueur suédois de hockey sur glace
Carl Gustafsson (né en 2000), footballeur suédois